Андре́й Голова́нов:
 Голованов, Андрей Сергеевич (род. 1976) — российский гитарист группы «Кипелов».
 Голованов, Андрей Юрьевич (род. 1974) — российский спортивный репортёр и телекомментатор.